Conférence de Lausanne peut désigner :
 Conférence de Lausanne (1922), concernant les affaires du Proche-Orient et le traité de paix avec la Turquie.
 Conférence de Lausanne (1932) concernant le problème des réparations dues par l'Allemagne.
 Conférence de Lausanne (1949) concernant les négociations de paix à la suite du conflit israélo-palestinien.

Voir aussi